Джон (Шон) Эрвин Фокс Уильямс (; ) — британский учёный, профессор-эмерит Кембриджского университета, член Королевской инженерной академии наук, наиболее известен вкладом в аэроакустику, а также участием в разработке англо-французского сверхзвукового пассажирского самолёта Конкорд. В 1969 году совместно со своим студентом, Дэвидом Хокингсом (), предложил обобщённую формулировку акустической аналогии для расчёта дальнего звукового поля от турбулентного источника (н.п. шум турбулентной струи самолёта) — Акустическая аналогия Фокс Уильямса - Хокинга.

Джон Фокс Уильямс родился в Уэльсе в 1935 году (Шон — уэльская версия его имени). Его мать умерла, когда Джону было пять лет. В детстве он говорил только на уэльском, поэтому для изучения английского его отправили в школу квакеров в Северном Йоркшире. Оставил школу в возрасте 16 лет, чтобы работать в Rolls-Royce’е, затем поступил в Саутгемптонский университет. В дальнейшем Фокс Уильямс всегда старался привести научные исследования к решению практических задач промышленности. Соучредитель консалтинговой компании Topexpress Ltd, которая специализируется на инженерной поддержке, а также в разное время был ведущим консультантом Rolls-Royce и директором VSEL plc. В течение 25 лет (начиная с 1973 года — самый долгий срок в истории университета) руководил департаментом в Кембриджском университете, где занимаются проблемами механики жидкости, аэроакустики, термодинамики и турбомашиностроения. Один из редких примеров, когда учёный-теоретик смог преуспеть как в науке, так и в бизнесе.

В 1984 году награждён главной наградой Акустического института Великобритании — медалью Рэлея. В 2002 году награждён медалью Сэра Фрэнка Уиттла Королевской инженерной академии.

Среди его учеников — профессор Кембриджа Энн Доулинг, эксперт по вопросам акустики, горения и акустических возмущений, руководитель инженерного департамента Кембриджа (ранее место занимал Фокс Уильямс).

См. также 
 на сайте Кембриджского университета
 на сайте Эммануэльского колледжа, Кембридж

Избранные публикации 
 Ffowcs Williams, J. E. and Hawkings, D. L.: Sound Generation by Turbulence and Surfaces in Arbitrary Motion. Philosophical Transactions of the Royal Society, Vol. A264, Nr. 1151, 1969, S. 321—342

Ссылки 

Физики Великобритании
Физики по алфавиту
Награждённые медалью Рэлея
Учёные Кембриджского университета
Члены Королевской инженерной академии Великобритании
Мастера Эммануил-колледжа (Кембридж)